Eselskopf bezeichnet die Gipfel verschiedener Berge, wie z. B.:

 Berg im Taunuskamm, siehe Hohler Stein (Oberseelbach)
 Eselskopf (Pfälzerwald), Berg im Pfälzerwald

sowie:

 einen oftmals nur mit dem Kopf in einem Wappen skizzierten Esel, siehe Esel (Wappentier)
 eine Ölpumpe in Form eines nickenden Eselskopfes, auch Pferdekopfpumpen oder Nickesel genannt, siehe auch Tiefpumpe